«Грязная война» () — общее название для мер государственного терроризма (массовые похищения, пытки, бессудные казни), предпринимавшиеся военными диктатурами против своей оппозиции.

Наиболее известными примерами служат:

 «Грязная война» в Аргентине, в ходе которой военно-полицейский аппарат превратился в инструмент геноцида против так называемых «подрывных элементов», унёсший жизни 10 тысяч человек, ещё 30 тысяч заставивший «бесследно исчезнуть», и ещё 60 тысяч пройти через пытки. Наивысшей точки «грязная война» достигла во время последней в XX веке аргентинской диктатуры (1976—1983).

 Грязная война (Мексика) против студенческого и оппозиционного правящей Институционной революционной партии движения в период с 1960-х по 1980-е годы (См. Резня в Тлателолько).

 : террористические действия связанных с испанским правительством ультраправых «эскадронов смерти» против так называемых «членов ЭТА» (то есть против активистов баскского национального движения) с 1986 по 1987 годы.

  — скандал в связи с распространённой в колумбийской армии практикой «ложных подтверждений» (), в результате которой убитых гражданских объявляли комбатантами партизанских организаций.

Кроме того, «грязной войной» в советских СМИ называли американскую агрессию в Индокитае.